Корчино — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Корчино — село в Мамонтовском районе Алтайского края России.
 Корчино — село в Николаевском районе Николаевской области Украины.

Железнодорожный пункт 
 Корчино — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги.